UW peut faire référence à :
 Unia Wolności (Union pour la Liberté), un parti politique polonais,
 * 
 Université de Washington,